Hijra (subcultura) – una subcultura intersex e transgender diffusa in India, Pakistan e Bangladesh.
Ègira – emigrazione; nella cultura araba, rottura dei vincoli tribali che esponeva a gravissimo rischio tutti coloro che a qualsiasi titolo avessero abbandonato nella Penisola araba il loro gruppo tribale.
Piccola Egira – da distinguersi dall'Egira del 622, avvenne in due momenti, il primo dei quali nel 613 e il secondo nel rajab del 7E. (615 d.C.).
Hejira – album discografico della cantante canadese Joni Mitchell